Halcones UV puede referirse a:

 Equipo de fútbol americano Halcones UV.
 Equipo de baloncesto Halcones UV Veracruz.
 Equipo de baloncesto Halcones UV Xalapa.
 Equipo de baloncesto Halcones UV Córdoba.